Ueda kan som auktorsförkortning betyda:

 Kyoichiro Ueda
 Tatsuya Ueda
 Saburo Ueda

Robotskapade auktorsförkortningar